Джон Кейз ( — псевдоним, под которым с 1997 по 2006 годы работали семейная пара Джим и Кэролайн Хоган (). Оба — выпускники Висконсинского университета и члены Американской гильдии писателей и Американской ассоциации детективных писателей.

Под псевдонимом Джон Кейз семья Хоганов опубликовала 6 романов:
 Код бытия (1997) (The Genesis Code);
 Первый всадник (1998) (The First Horseman);
 Синдром (2001) (The Syndrome);
 Восьмой день (2002) (The Eighth Day);
 Мистерия убийства (2004) (The Murder Artist);
 Танец духов (2006) (Ghost Dancer).

С 25 февраля 2007 года, после кончины от рака Кэролайн Хоган, Джим пишет один.

Примечания

Ссылки 
 Biography of Jim Hougan with extracts from Secret Agenda
 The Official John Case website
 The Official Jim Hougan website

Писатели США
Коллективные псевдонимы